Regidor (Bolívar)
 Regidor (couronne de Castille)